LNH peut faire référence à :

 Ligue nationale de hockey, la ligue nord-américaine de hockey sur glace,
 Ligue nationale de handball, la ligue française du handball professionnel masculin
 Championnat de France masculin de handball organisé par la Ligue nationale de handball et parfois improprement appelé LNH,
 Code aéroportuaire IATA de l'aéroport civil de Lake Nash en Australie,
 Lymphome non hodgkinien